The Running Man steht für:
 The Running Man, Originaltitel des britischen Thrillers Der zweite Mann von Carol Reed (1963)
 The Running Man, Originaltitel des Romanes Menschenjagd von Stephen King (1982)
 The Running Man, Originaltitel des US-amerikanischen Spielfilmes Running Man von Paul Michael Glaser (1987)